Mistero – nel senso di occulto, segreto, o arcano, nell'ambito del misticismo e del paranormale, oppure dottrina dal significato inaccessibile a chi non fosse iniziato alle religioni misteriche
 Mistero della fede – verità rivelata della religione cattolica, espresse nei dogmi fondamentali e nei sacramenti tra cui principalmente quello dell'eucaristia
 Mistero – nella devozione cattolica, parte del rosario
 Mistero – rappresentazione del teatro popolare, a carattere religioso, attestata, nella sua forma compiuta, a partire dal XV secolo
 Mistero – canzone con la quale Enrico Ruggeri vinse il Festival della canzone italiana nel 1993
 Mistero – trasmissione televisiva Mediaset

Pagine correlate 
 Misteri

Altri progetti